Khadem bezeichnet:

 Achdam, eine Bevölkerungsgruppe im Jemen

Khadem ist der Familienname folgender Personen:

 Amir Reza Khadem (* 1970), iranischer Ringer und Politiker
 Bijan Khadem-Missagh (* 1948), österreichischer Violinist, Dirigent und Komponist
 Dorothy Khadem-Missagh (* 1992), österreichische Pianistin
 Mohammad Khadem (* 1935), iranischer Ringer und Trainer
 Rasoul Khadem (* 1972), iranischer Ringer und Politiker
 Sadaf Khadem (* 1995), iranische Boxerin

Siehe auch:
 Kadem